Corduba – capitale della Betica nella Hispania romana, una delle fasi storiche dell'attuale Cordova
 365 Corduba – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Cordoba
 Cordova (disambigua)